Суперлига 2003/2004 () — 46-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 8 августа 2003 года и закончился 15 мая 2004 года. Победителем стал клуб «Фенербахче», выигравший чемпионат в 15-й раз.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

2003/2004
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2003 году
Спорт в Турции в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004